Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 7–5 .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Забіне Гак (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (3-тє коло)
  Наталія Медведєва (чвертьфінал)
 n/a
  Яюк Басукі (2-ге коло)
  Жюлі Алар (3-тє коло)
  Бренда Шульц (3-тє коло)
  Чанда Рубін (півфінал)
  Міріам Ореманс (2-ге коло)
  Стефані Роттьєр (чвертьфінал)
  Флоренсія Лабат (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1994 Virginia Slims of Florida Draw

1994
Тур WTA 1994